Carreras ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Carreras (* 1990), britische Tennisspielerin
 David Giménez Carreras (* 1964), spanischer Dirigent und Neffe von Josep Carreras
 Frederic Lliurat i Carreras (1876–1956), katalanischer Pianist, Musikkritiker, Musiktheoretiker und Komponist
 Joan Carreras i Goicoechea (* 1962), katalanischer Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Josep Carreras (José Carreras; * 1946), spanischer Tenor
 Lluís Carreras (* 1972), spanischer Fußballspieler
 Mario Carreras (* 1966), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Carreras (1927–1994), britischer Filmproduzent, Drehbuchautor, Regisseur und Studio-Manager
 Ricardo Carreras (* 1949), US-amerikanischer Boxer 
 Rodolfo Carreras, uruguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Xavier Carreras Jiménez (* 1947), costa-ricanischer Diplomat
 Saguier Carreras, paraguayischer Fußballspieler
 Santiago Carreras (* 1998), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Tomás Carreras Artau (1879–1954), katalanischer Philosoph, Ethnologe und Politiker 

Siehe auch:

 Carrera
 Carreira
 Carrero